Diego Aguirre Parra (ur. 17 października 1990 w Toledo) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Rayo Vallecano.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie FutbolMe 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1990
Piłkarze CD Toledo
Piłkarze Rayo Vallecano
Piłkarze CD Leganés
Piłkarze Realu Oviedo